Насьональ 1967 () — одна из двух частей 37-го профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1967 на rsssf.com

1967
Аргентина
1967 год в Аргентине